Burmanniaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Burmanniaceae ingår i ordningen jamsordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet Tracheophyta och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Burmanniaceae 162 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jamsordningen
Burmanniaceae